Voici la liste des planètes mineures numérotés de 429001 à 430000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 429001 à 430000

429001-429100

429101-429200

429201-429300

429301-429400

429401-429500

429501-429600

429601-429700

429701-429800

429801-429900

429901-430000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000